Zbigniew Musiał (ur. 1936) – polski filozof
 Zbigniew Musiał (ur. 1954) – polski polityk i prawnik